Боровково — название населённых пунктов.

Россия 
 Боровково — село в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Боровково — село в Лебяжском районе Кировской области.
 Боровково — деревня в Ногинском районе Московской области.
 Боровково — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Боровково — деревня в Добрянском районе Пермского края.
 Боровково — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Боровково — деревня в Островском районе Псковской области.
 Боровково — деревня в Псковском районе Псковской области.